Ženski košarkaški turnir na OI 1988. održan je u Seulu od 19. do 29. rujna. Naslov je obranila reprezentacija SAD-a.

Turnir

Skupina A 

19. rujna 1988.

22. rujna 1988.

25. rujna 1988.

Skupina B 

19. rujna 1988.

22. rujna 1988.

25. rujna 1988.

Izbacivanje 

Poluzavršnica je održana 27., utakmica za broncu 28., a utakmica za zlato 29. rujna.

Poluzavršnica

  Australija -  Jugoslavija 56:57
  SAD -  SSSR 102:88

Za broncu

  Australija -  SSSR 53:68

Za zlato

  Jugoslavija -  SAD 70:77

Ž